Synagoga Hiszpańska w Pradze
 Synagoga Hiszpańska w Wenecji